Домика́н — топоним тунгусо-манчжурского происхождения:

 Домикан — река в Амурской области, левый приток реки Бурея.
 Домикан — село в Архаринском районе Амурской области.
 Домикан — станция Забайкальской железной дороги, Амурская область.
 Новодомикан — село в Архаринском районе Амурской области.